Nur in der Wiener Luft (« Seulement dans l'air de Vienne ») est une chanson écrite par Bruno Uher et interprétée par la chanteuse autrichienne Eleonore Schwarz représentant l'Autriche au Concours Eurovision de la chanson 1962.

À l'Eurovision 

Nur in der Wiener Luft est la chanson ayant été sélectionnée pour représenter l'Autriche au Concours Eurovision de la chanson 1962 le  à Luxembourg.

La chanson est intégralement interprétée en allemand, langue officielle de l'Autriche, comme le veut la coutume avant 1965. L'orchestre est dirigé par Bruno Uher.

Nur in der Wiener Luft est la quatrième chanson interprétée lors de la soirée du concours, suivant Llámame de Víctor Balaguer pour l'Espagne et précédant Vuggevise d'Ellen Winther pour le Danemark.

À l'issue du vote, elle n'obtient aucun point, se classant  et dernière  sur 16 chansons.

Notes et références 

Chanson de l'Eurovision de 1962
Chanson représentant l'Autriche au Concours Eurovision de la chanson
Chanson en allemand
Chanson sur Vienne